Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1982 го́да () — 38-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

1–8 место

9–16 место

Лучшие бомбардиры

Сильнейшие по линиям

Ссылки 
 RSSSF

1982
1982 год в Латвии
Футбол в СССР в 1982 году